Финал Кубка Футбольной лиги 2002 () — футбольный матч, который состоялся 24 февраля 2002 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе и завершал 42-й розыгрыш Кубка Футбольной лиги.

Турнир стартовал 21 августа 2001 года и завершился финальным матчем 24 февраля 2002 года. Победителем стал «Блэкберн Роверс», обыгравший «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:1.

Путь к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 Обзор финала Кубка лиги на сайте BBC 

2002
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2002
Кубок Футбольной лиги 2002
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 24 февраля
Февраль 2002 года
2002 год в Уэльсе